Колеџ Сити има више значења:
 Колеџ Сити (Калифорнија)
 Колеџ Сити (Арканзас)